Liniger ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Liniger (* 1981), Schweizer Handballspieler
 Margrit Liniger-Imfeld (1917–2010), Schweizer Frauenrechtlerin
 Michael Liniger (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Walter Liniger (* 1949), US-amerikanisch-schweizerischer Bluesmusiker und Professor
 Werner Liniger (1927–2017), US-amerikanisch-schweizerischer Mathematiker